Der Porsche Tennis Grand Prix 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Filderstadt. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 9. bis 15. Oktober 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Filderstadt